Versions può riferirsi a:

Musica
 Versions – album dei Poison the Well del 2007
 Versions – album dei Thievery Corporation del 2006
 Versions – album dei MYMP del 2005
 Versions – album di Robby Krieger del 1983
 Versions – album di Zola Jesus del 2013

Informatica
 Versions – client per macOS, dotato di un'interfaccia coerente con il Sistema Operativo Apple (link).